Les Élections régionales de 1995 en Émilie-Romagne se sont tenues le , afin d'élire le président et les conseillers de la VIe législature du conseil régional de la région d'Émilie-Romagne pour un mandat de cinq ans.

Mode de scrutin 

Le conseil régional d'Émilie-Romagne est constitué de 50 sièges, dont ses membres sont élus selon un système mixte. 40 des conseillers sont élus grâce aux listes provinciales, à la proportionnelle, tandis que le président est élu grâce au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vainqueur obtient une prime majoritaire de 9 sièges.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Articles connexes 
 Élections régionales italiennes de 1995

Notes et références

Notes 

Émilie-Romagne, 1995
Émilie-Romagne
Politique en Émilie-Romagne
Politique en avril 1995